Паракуэльос-де-ла-Рибера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 14,92 км². Население — 194 человека (на 2010 год). Расстояние — 80 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Города Сарагосы